Гайката е вид крепежен елемент с отвор, в който има вътрешна резба. Гайките винаги се използват като едно цяло с болтове или шпилки за закрепване (притягане) на две или повече части заедно. Заедно с шпилката или винта образуват винтово съединение.

Най-често използваната форма на гайката е шестоъгълната (шестостен, популярно шестограм, шестогранна е русизъм). Има и голяма гама от конструкции, използвани в промишлеността.

Видове

Стандартни размери на гайките

Метрични шистогранни гайки 

Има разлика в размера на гаечния ключ при различни индустриални стандарти. Например размерите на ключа за крепежни елементи, използвани при произведени в Япония автомобили, отговарят на автомобилен стандарт JIS.

Източници 

Приложна механика